Мастерс 2002 (, также известен как Benson and Hedges Masters 2002 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, проходивший с 3 по 10 февраля 2002 года в конференц-центре Уэмбли, Лондон. Победителем турнира стал Пол Хантер, обыгравший в финале Марка Уильямса со счётом 10:9.

Уильямс по ходу матча вёл со счётом 5:0, но Хантер отыгрался, а затем вышел вперёд 9:8. Несмотря на то, что Уильямсу удалось сравнять счёт, решающий фрейм с серией в 65 очков выиграл Хантер. Таким образом, Пол стал третьим игроком (после Стивена Хендри и Клиффа Торбурна), сумевшим защитить титул чемпиона Мастерс.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 190 000
 Финалист: £ 95 000
 Высший брейк: £ 20 000
 Общий призовой фонд: £ 695 000

Высший брейк 

 138 — Ронни О’Салливан (1/8 финала)

Результаты

Уайлд-кард раунд

Плей-офф

Квалификация 

Победителем квалификационного турнира и игроком, получившим право сыграть на Мастерс 2002, стал Райан Дэй. В финале он выиграл у Хью Эбернети со счётом 9:5.

Высший брейк в квалификации сделал Шон Мёрфи — 147 очков.

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 
 BBC Masters 2002 homepage 
 Результаты турнира на Sporting Life 

Мастерс (снукер)
2002 год в снукере